Bucium se poate referi la:

 Bucium, instrument muzical
 Bucium, formație rock
 Bucium, cartier din Iași
 Agroindustriala Bucium, producător de băuturi alcoolice din România

 Localități din România
 Bucium, Alba, reședința comunei cu același nume
 Bucium-Sat, Alba
 Bucium, Bihor
 Bucium, Brașov
 Bucium, Hunedoara
 Bucium-Orlea, Hunedoara
 Bucium, Neamț

Vezi și 
 Râul Bucium (dezambiguizare)

 Buciumi (dezambiguizare)
 Buciumeni (dezambiguizare)

Toponime românești